Lucky Jim — шестой и последний студийный альбом американской группы The Gun Club, изданный в 1993 году.

Об альбоме 
Lucky Jim является вополощением всего того, что представляет собой The Gun Club. Во время своего пребывания в Нидерландах Джеффри Ли Пирс написал 11 новых песен и, несмотря на уход своего коллеги Кида Конго Пауэрса, решил записать альбом с двумя оставшимися участниками The Gun Club. На момент записи Lucky Jim Пирс находился в глубокой депрессии, а также тяжёлой физической и психической форме, вызванной многолетними злоупотреблением наркотиков. Тем не менее, лидеру The Gun Club удалось записать свой самый сильный альбом с искренней и выразительной лирикой. Менее, чем через три года после выхода Lucky Jim Джеффри Ли умер от инсульта в Солт-Лейк-Сити, штат Юта в возрасте 37 лет.

Список композиций

Участники записи 
 Джеффри Ли Пирс — вокал, гитара
 Роми Мори — бас-гитара
 Ник Сандерсон — ударные

Примечания

Ссылки 
 Lucky Jim на сайте Discogs
Обзор альбома Lucky Jim на сайте RockThisTown.ru

Альбомы 1993 года
Альбомы The Gun Club